Eine sogenannte Siebenerregel (oder auch 7er-Regel) gibt es in den verschiedensten Fachgebieten. In der Regel wird damit ein Sachverhalt beschrieben, der mit der Zahl 7 in Verbindung steht.

Die Siebenerregel gibt es
 als stehenden Begriff im Strahlenschutz. Sie besagt hier, dass nach sieben Halbwertszeiten die Aktivität eines radioaktiven Nuklids auf etwa 1 % abgesunken ist (exakt auf ein 128stel). Die Siebenerregel ist hilfreich, um abzuschätzen, wie lange welche Aktivität in einem kontaminierten Gebiet herrscht.
 in der Mathematik für die Teilbarkeit einer ganzen Zahl durch 7. Etwa: „Eine Zahl ist durch 7 teilbar genau dann, wenn ihre alternierende 3er-Quersumme durch 7 teilbar ist.“
 für den Würfel. Üblicherweise sind bei einem Würfel die Augen so angeordnet, dass jeweils die Summe der gegenüberliegenden Augenzahlen 7 ergibt.